Сен-Сену́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 25 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 658 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1784,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Сену
 Сен-Сену на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сену на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сену на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен